Tlenek żelaza(II) (FeO) – nieorganiczny związek chemiczny
 Francesco Feo – włoski kompozytor
 Patito Feo – argentyński serial dla młodzieży